Böhlerwerk steht für

 Böhlerwerk (Gemeinde Sonntagberg), Ort und Katastralgemeinde im Bezirk Amstetten, Niederösterreich. Zumindest ab 1890 bis oder vor 1942 eigenständige Gemeinde.

 Böhler-Werke, zumindest seit 1893 Gussstahlfabrik Kapfenberg, 1894 gekauft von Böhler, Stahlhersteller in Kapfenberg (heute Böhler-Uddeholm)
 Böhler-Werk (Kapfenberg), Werk in der Stadt Kapfenberg, Steiermark
 Industriezentrum Kapfenberg, Werk IV Böhler Edelstahl, u. a., in Krottendorf/Pötschach, Stadt Kapfenberg, Steiermark 
 Phönix-Stahlwerk, Werk in Mürzzuschlag-Lambach, Steiermark (ehemaliger Name, heute Böhler Bleche)
 Neuhammer (Mürzzuschlag), Werk in Mürzzuschlag-Hönigsberg, Steiermark (ehemaliger Name, heute Böhler Bleche)
 Bruckbacher-Hütte, Werk in (Rosenau am) Sonntagberg, Niederösterreich (ab 1995: Böhler Profil GmbH)

Siehe auch:
 Böhler